

Населені пункти та їхні частини

 Косіново — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Косіново — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Косіново — осада в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки